Кринично може да се отнася за:

Полша 
 Кринично, село в Долносилезко войводство, в Шродски окръг, в Община Шрода Силезка
 Кринично, село в Долносилезко войводство, в Тшебнишки окръг, в Община Мала Вишня